Мор Коцан (; 8 января 1885 — 30 июля 1972) — австро-венгерский и чехословацкий легкоатлет, призёр Олимпийских игр. Также известен под псевдонимом Миклош Ковач.

Биография 
Мор Коцан родился в 1885 году в деревне Коч (в современном медье Комаром-Эстергом). Для получения высшего образования переехал в город Папа, где занялся лёгкой атлетикой. Он стал разносторонним атлетом, но наилучших результатов добился в метании диска, молота и — особенно — копья. В 1908 году на легкоатлетических соревнованиях в Будапеште Мор Коцан метнул копьё на 57 м 05 см — дальше, чем лучший мировой результат того времени (официальные мировые рекорды начали фиксироваться только с 1912 года). В 1908 году он также принял участие в Олимпийских играх в Лондоне, но не завоевал медалей.

Мор Коцан окончил Теологическую академию, и с 1908 по 1914 годы был пастором в деревне Чаллокёзараньош (современная Златна-на-Острове в словацком районе Комарно). Так как церковь не одобряла занятия спортом, то в 1912 году Мор Коцан участвовал в Олимпийских играх в Стокгольме не под своим именем, а под псевдонимом «Миклош Ковач». Он сумел завоевать бронзовую медаль в метании копья одной рукой, став 12-м в метании копья правой и левой руками и 33-м — в метании диска.

В 1914 году Мор Коцан переехал в деревню Чилизрадвань (современная Чилижска Радвань в словацком районе Дунайска-Стреда); в том же году он женился. Когда церковные ограничения на занятия спортом стали ослабевать, Мор Коцан организовал в этой деревне спортивный клуб.

После Первой мировой войны территория, на которой проповедовал Мор Коцан, вошла в состав новообразованного государства Чехословакия, где венгры стали национальным меньшинством. Мор Коцан продолжал заниматься спортом, выступая уже на чехословацких соревнованиях, а в 1924 году представлял Чехословакию на Олимпийских играх в Париже, где, однако, смог стать лишь 23-м в метании копья. В 1926 году он прекратил выступления, однако остался связан со спортом, выступая в качестве судьи на спортивных соревнованиях.

После Второй мировой войны Мор Коцан, как и многие другие венгры, был выселен из Чехословакии, и поселился в деревне Алшогёд (сегодня — территория города Гёд) в центральной части Венгрии.

Примечания

Ссылки 
 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1908 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1912 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1924 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Метатели копья Венгрии
Метатели диска Венгрии
Метатели копья Чехословакии
Метатели диска Чехословакии